

Раунд-Маунтен — місто, штат Техас
 Раунд-Маунтен — переписна місцевість, штат Каліфорнія